Hermelink ist der Familienname von

 Hans Konrad Müller-Hermelink (* 1943), deutscher Pathologe
 Heinrich Hermelink (1877–1958), deutscher Kirchenhistoriker 
 Jan Hermelink (1848–1909), deutscher Missionar 
 Jan Hermelink  (* 1958), deutscher evangelischer Theologe 
 Siegfried Hermelink (1914–1975), deutscher Musikwissenschaftler